Mistrzostwa Ameryki U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2004 – szóste mistrzostwa Ameryki U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 27–31 lipca 2004 roku w Edmonton. Tytułu zdobytego w 2002 roku broniła reprezentacja Brazylii.

Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2005. Siedem uczestniczących drużyn zostało podzielonych na dwie grupy rywalizujące systemem kołowym, z których awans do półfinałów uzyskały po dwie najlepsze. W swoich grupach zwyciężyły Brazylia i Argentyna, które następnie spotkały się w finale, a w nim po raz pierwszy triumfowały Argentynki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–7

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2004
2004 w piłce ręcznej
2004 w Kanadzie
Piłka ręczna w Kanadzie
Sport w Edmonton